Loup y es-tu ? (chanson)
Promenons-nous dans les bois (film)
Promenons-nous dans les bois, film de Benoît Archenoul (1982)

Télévision
Promenons-nous dans les bois... (Doctor Who)
Saison 1 de Mentalist#Épisode 5 : Promenons-nous dans les bois